Арбу́зова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Арбузова, Вера Геннадьевна (род. 1974) — российская балерина, хореограф, лауреатка премии «Золотой софит».
 Арбузова, Наталья Ильинична (1939—2017) — российская писательница, математик.
 Охлобыстина (Арбузова), Оксана Владимировна (род. 1973) — советская и российская киноактриса.
 Арбузова, Светлана Борисовна (род. 1954) — советский и украинcкий генетик.
 Арбузова, Татьяна Борисовна (1936—1996) — советский и российский инженер-строитель.

Составные фамилии 
 Медведева-Арбузова, Евгения Владимировна (род. 1976) — российская лыжница.